Màquina de Turing determinista, màquina de Turing ordinària que especifica els seus paràmetres
 Moviment per la Democràcia de Togo (del seu nom en francès Mouvement Togolais pour la Démocratie), moviment activista històric de Togo
 Dosi tolerable màxima (del seu nom en anglès  Maximum Tolerable Dose), mesura de referència de la toxicitat d'una substància
 Motion Trajectory Descriptor, descriptor visual de moviment en seqüències de vídeo